Jo Durie e Jeremy Bates erano i detentori del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Robin White e Scott Davis.

Nicole Provis e Mark Woodforde hanno battuto in finale 6–3, 4–6, 11–9 Arantxa Sánchez Vicario e Todd Woodbridge.

Teste di serie

 Arantxa Sánchez Vicario /  Todd Woodbridge (finale)
 Jill Hetherington /  Glenn Michibata (primo turno)
 Nicole Provis /  Mark Woodforde (campioni)
 Nataša Zvereva /  Jim Pugh (quarti di finale)

 Robin White /  Scott Davis (semifinali) 
 Mercedes Paz /  Leonardo Lavalle (primo turno) 
 Manon Bollegraf /  Tom Nijssen (secondo turno) 
 Larisa Neiland /  Sven Salumaa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Australian Open 1992
ATP Tour 1992